Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neville Godwin e Michael Hill che hanno battuto in finale Paul Hanley e Nathan Healey 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Michael Hill (Campioni)
 Paul Hanley /  Nathan Healey (finale)

 Federico Browne /  Gábor Köves (quarti di finale)
 Enrique Abaroa /  Ashley Fisher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 2000